Benedetta Pilato () este o înotătoare italiană, specializată în stilul bras. 

La vârsta de paisprezece și șase luni, cea mai tânără sportivă italiană și-a făcut debutul în campionatul mondial, depășind recordul de precocitate deținut de Federica Pellegrini.

Carieră 
La 1 decembrie 2018, la vârsta de treisprezece ani, a câștigat medalia de argint la cele 50 de broaște la Campionatele italiene deschise de la Riccione în bazinul scurt, în spatele Martina Carraro, dar în fața Scarcella și Castiglioni cu un timp de 30 "32. 

Pe 3 iulie 2019, la prima sa prezență națională, la Campionatele Europene de Înot pentru Tineret din 2019, la Kazan, a câștigat medalia de aur la cele 50 de broaște, stabilind recordul campionatului cu 30 "16; două zile mai târziu a câștigat și medalia de argint în ștafeta mixtă feminină 4x100 împreună cu Gaetani, Biasibetti și Cocconcelli, cu un timp de 4’05 ”66. Tot la Kazan a stabilit noul record italian la categoria băieți din cele 100 de broaște cu un timp de 1’08 ”22. 

Pe 27 iulie 2019, la începutul echipei naționale senioare, la campionatele mondiale de înot din 2019 din Gwangju, Coreea de Sud, ea a intrat în finala celor 50 de broaște cu cel de-al treilea cel mai bun timp (30 "17), după ce a stabilit noul record Italian și câștigând bateria cu 29 "98,  bătând recordul său precedent stabilit la Trofeul Settecolli (30" 13). A doua zi s-a plasat pe al doilea pas al podiumului în cursa rapidă a broaștei, ajungând în spatele americanului Lilly King.

Primatele personale (tanc lung)

Realizări

Note

Legături externe 
 
  
  

Nașteri în 2005
Înotători italieni
Italieni din secolul al XXI-lea
Sportivi italieni în viață
Înotători la Jocurile Olimpice de vară din 2020